Ballum kan henvise til:

 Ballum – område og et samfund bestående af de syv Ballum byer
 Ballum (Munkbrarup) – lokalitet i Sydslesvig
 Ballum (kvæg) – kvægrace